Il Campionato russo di rugby a 15 del 2012 (in russo Professional'naja regbijnaja liga 2012 fu l'ottavo campionato semiprofessionistico organizzato dalla Federazione di rugby a 15 della Russia, il 21º in assoluto; parteciparono 10 squadre.

La formula consisteva in un torneo a girone unico, le semifinali e le finali per il primo e il terzo posto; per le ultime due era previsto uno spareggio per non retrocedere.

Squadre Partecipanti

 AgroUniversity Kazan
 Bulava Taganrog
 Enisej-STM
 Fili Moscow
 Imperia-Dynamo Penza
 Krasnyj Jar
 RC Novokuznetsk
 Slava Moscow
 Spartak Moscow
 VVA-Podmoskov'e

Stagione regolare

Classifica Finale

Risultati

Play-out

Finali dal quinto all'ottavo posto

Play-off

 2012
Russia